Луесто́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 190 км на південний захід від Парижа, 100 км на захід від Орлеана, 26 км на північ від Тура.

Історія 

1 січня 2017 року Луесто і Бомон-ла-Ронс було об'єднано в новий муніципалітет Бомон-Луесто.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 116 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 292,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Луесто на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр і Луара